Open Handset Alliance або OHA — альянс 84 компаній з розробки відкритих стандартів для мобільних пристроїв, що включає в себе такі фірми, як Google, HTC, Sony, Dell, Intel, Motorola, Qualcomm, Texas Instruments, Samsung Electronics, LG Electronics, T-Mobile, Sprint Nextel, Nvidia і Wind River Systems.

OHA був створений 6 листопада 2007 року під проводом Google і 34-х інших членів, включаючи виробників мобільних телефонів, розробників програмного забезпечення, деяких мобільних постачальників і виробників чипів.

Продукція 
Одночасно з оголошенням про формування OHA 5 листопада 2007, було оприлюднено інформацію про Android, відкриту платформу для мобільних телефонів, засновану на ядрі Linux. Першу версію SDK для розробників було випущено 12 листопада 2007 року.

Першим комерційним телефоном, який використовував Android, був HTC Dream (також відомий як T-Mobile G1), він був схвалений FCC 18 серпня 2008 року. і став доступним 22 жовтня цього ж року.

Учасники OHA

Див. також 
 Android
 Відкритий мобільний альянс

Примітки 

Консорціуми
Засновані у США 2007